Gauche unie fait référence à plusieurs organisations politiques :
 Gauches unies, ancien mouvement politique belge regroupant des militants du Parti ouvrier socialiste, du Parti communiste et des Verts pour une gauche alternative.
 Gauche unie (en espagnol : ), coalition politique espagnole de gauche formée en 1986 par différents partis dont le Parti communiste d'Espagne.
 Gauche unie, fédération de Galice du parti ci-dessus
 Gauche unie (), coalition électorale constituée en  par plusieurs partis politiques polonais de gauche.
 Gauche unie (en italien : ), parti politique saint-marinais de gauche fondé en 2012.
 Gauche unie (en slovène : ), alliance électorale slovène de gauche.

Voir aussi 
 Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, groupe politique du Parlement européen qui regroupe des partis de gauche.